TRL steht als Abkürzung für: 

 Technology Readiness Level, eine Skala zur Bewertung des Entwicklungsstandes neuer Technologien 
 Temporary Residence Limited, US-amerikanisches Musiklabel 
 Total Request Live, Chart-Sendung von MTV
 Transition Level („Übergangsfläche“), siehe Übergangshöhe
 Transport Research Laboratory, eine britische Institution für Verkehrsforschung
 Türkische Lira (bis zur Währungsumstellung 2005, seitdem TRY)

TrL steht für:
 Tram Luzern, Vorgängergesellschaft der Verkehrsbetriebe Luzern

Abkürzung